

Chimica
 PTC – feniltiocarbammide

Medicina
PTC – Colangiografia transepatica percutanea

Codici 
 PTC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Port Alice (Stati Uniti)
 PTC – codice identificativo dell'NDB e del VOR/DME di Pontecagnano, radioassistenze per la navigazione aerea
 PTC – Piano territoriale di coordinamento

Elettronica 
 PTC – Positive temperature coefficient: resistore a coefficiente termico positivo

Informatica
Parametric Technology Corporation (PTC) Azienda produttrice di software PLM, CAD/CAE/CAM.
Paid To Click – sito web di guadagno online originato da click su annunci pubblicitari

Politica 
 Partito Laburista Cristiano (Partido Trabalhista Cristão) – partito politico brasiliano

Pronto soccorso 
 PTC – Pre-hospital Trauma Care: soccorso vitale di base al traumatizzato

Telecomunicazioni 
 PTC – Polska Telefonia Cyfrowa, operatore di telefonia in Polonia